Osoby o tym nazwisku:
 Alina Wieja – polska pisarka, dziennikarka i działaczka chrześcijańska
 Henryk Wieja – polski działacz ewangelikalny, lekarz